Per Bié si può intendere:
 Bié – provincia dell'Angola
 Bié – altopiano dell'Africa Centrale